Новосиби́рское — село в Холмском городском округе Сахалинской области России, в 48 км от районного центра.

География 
Находится на берегу Татарского пролива.

История 
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось . Переименовано 15 октября 1947 года, большинство жителей здесь были переселенцами из Новосибирской области.

Население 

По переписи 2002 года население — 256 человек (132 мужчины, 124 женщины). Преобладающая национальность — русские (92 %).

Инфраструктура 
Ранее в селе находился Зверосовхоз имени А. П. Чехова. Пляж в селе является местом отдыха как селян, так и жителей соседнего Чехова.

Транспорт 
В селе находится железнодорожная станция Байково (пригородный поезд сообщением Холмск — Томари, курсирует по понедельникам, пятницам и субботам 2 раза в сутки). Автобусное сообщение представлено рейсовым автобусом 175, связывающим село с селом Чехов.

Примечания 

Населённые пункты Холмского городского округа